Альтин Чела (; ) — албанский шахматист, международный мастер.

Чемпион Албании 1992 г.

В составе сборной Албании участник шахматной олимпиады 1998 г. (выступал на 1-й доске).

Участник чемпионата мира ФИДЕ 1999 г.

Представлял Албанию на юниорском чемпионате мира 1991 г, в зональных турнирах 1993 и 1998 гг. (в 1998 г. разделил победу с В. Котрониасом).

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Албании
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад